120 rok naszej ery
 120 rok przed naszą erą
 120 liczba naturalna
 120 – turecki film wojenny
 galaktyka NGC 120
 planetoida (120) Lachesis
 misja promu kosmicznego STS-120
 droga wojewódzka nr 120
 linia kolejowa nr 120
 Sonet 120 Williama Shakespeare'a
 Psalm 120
 120 dni Sodomy czyli szkoła libertynizmu – dzieło markiza de Sade'a
 film Salò, czyli 120 dni Sodomy
 120 męczenników chińskich
 kocioł WP-120
 francuski granatnik Dard 120
 moździerz MO-120-RT-61
 amerykański pocisk rakietowy AIM-120 AMRAAM
 fregaty typu 120
 niemiecka lokomotywa Baureihe 120
 samochód Škoda 120
 Škoda 120 S
 program Alcohol 120%